Manzanilla ordinaria puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helichrysum stoechas; o
 el nombre común de la planta Matricaria recutita.